Windemere ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Windemere (Arizona)
 Windemere (Maine)
 Windemere (Massachusetts)
 Windemere (North Carolina)
 Windemere (Texas)
 Windemere Township, Minnesota

Siehe auch:
 Windermere (Begriffsklärung)